Alexeev kan som auktorsförkortning betyda:

 Evgenii Borisovich Alexeev
 Evgeny Vasilievich Alekseev
 A. Alexeev

Robotskapade auktorsförkortningar